Эль-Сайед — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эль-Сайед, Осман (род. 1929/1930) — египетский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Эль-Сайед, Хуссейн (род. 1991) — египетский футболист, защитник саудовского клуба «Аль-Иттифак».